Moostal ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Moostal (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Moostal (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortsteil von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Moostal, bedeutendes Seitental des Stanzer Tales bei St. Anton am Arlberg, Tirol